Srpnová neděle může být:

 neděle v měsíci srpnu
 Srpnová neděle (divadelní hra) – česká divadelní hra od Františka Hrubína z roku 1958
 Srpnová neděle (film) – český film na motivy hry Františka Hrubína z roku 1960 režiséra Otakara Vávry